SLBC steht für:
 Sierra Leone Broadcasting Corporation
 Sri Lanka Broadcasting Corporation